Amtsgericht Halle bezeichnet
 Amtsgericht Halle (Westf.), ein nordrhein-westfälisches Gericht
 Amtsgericht Halle (Saale), ein sachsen-anhaltisches Gericht